Battaglia di Manila (1898)
Battaglia di Manila (1945)